Ваља Виеј има више значења:

 Ваља Виеј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваља Виеј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваља Виеј (Валча), насеље у округу Валча у Румунији